Флаг муниципального образования сельское поселение Костро́вское Истринского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 августа 2010 года решением Совета депутатов сельского поселения Костровское № 22/8 и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6734.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос голубой и красной, и воспроизводящее фигуры из герба поселения: жёлтое выходящее сверху солнце, и белая подкова, увенчанная жёлтой короной, внутри подковы — жёлтый костёр, языки пламени которого пробиваются сквозь подкову».

Обоснование символики 
Первое известное упоминание о деревне Кострово (административный центр одноимённого сельского поселения) относится к 1578—1579 годам.

В XVI—XVII веках в царских конюшнях Московского государства служило значительное число конюхов — стремянных, стряпчих и стадных, многие из которых были владельцами вотчин и поместий. Часть так называемых «конюшенных сёл», имевшихся и на Истринской земле (в том числе и в Кострово), использовалась для прокормления царских, стрелецких и рабочих лошадей. Белая подкова (как атрибут конской утвари), увенчанная царской короной, символизирует славное прошлое. Подкова является символом счастья, удачи.

Костёр является гласным символом, указывающим на название поселения. Костёр — символ борьбы с тьмою, символ тепла, спасения. Переплетение языков пламени костра и подковы — аллегория тесной связи настоящего и прошлого сельского поселения Костровское.

Выходящее сияющее солнце символизирует неразрывную историческую связь сельского поселения Костровское с Истринским районом: солнце — фигура флага Истринского муниципального района.

На территории Кострова стоят два обелиска: памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и памятник воинам, защищавшим Кострово и близлежащие деревни в ноябре—декабре 1941 года.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением подков
Флаги с изображением пламени